Борис Апостолов може да се отнася за:

 Борис Апостолов (1925 – 2009), български футболист;
 Борис Апостолов (р. 1944), писател от Република Македония
 Борис Апостолов, български актьор